Batos (mitologia), pastor que va ser transformat en pedra per Hermes.
 Batos I rei de Cirene (c. 631- c. 590 aC).
 Batos II Eudamó dit "el pròsper" rei de Cirene (c. 574- c. 554 aC).
 Batos III, rei de Cirene (c. 544- c. 530 aC).
 Batos IV el bell, rei de Cirene 515-465 aC.
 Batos V (c. 450 aC) rei de Cirene.